Gorjani (Osijek-Baranja), een gemeente in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
Gorjani (Užice), een plaats in de Servische gemeente Užice